Рой Джеймс Тарпли (; 28 ноября 1964, Нью-Йорк — 9 января 2015, Арлингтон, Техас) — американский профессиональный баскетболист.

Карьера игрока 
Играл на позиции тяжёлого форварда и центрового. Учился в Мичиганском университете, в 1986 году был выбран на драфте НБА под 7-м номером командой «Даллас Маверикс».

Из-за злоупотребления алкоголем Тарпли было запрещено играть в НБА, и игрок позже выступал за греческие клубы «Арис», «Олимпиакос», «Ираклис», «Икарос», кипрский «Аполлон», российский «Урал-Грейт», китайский «Бэйцзин Олимпианс» и американские «Уичито-Фолс Тексанс», «Майами Тропикс», «Су-Фолс Скайфорс», «Додж-Сити Леджендс», «Мичиган Майхем». Всего в НБА провёл 6 сезонов. Включался в 1-ую сборную новичков НБА (1987). Один раз признавался лучшим шестым игроком НБА (1988). В 1985 году признавался баскетболистом года среди студентов конференции Big Ten. Всего за карьеру в НБА сыграл 280 игр, в которых набрал 3533 очка (в среднем 12,6 за игру), сделал 2803 подбора, 292 передачи, 317 перехватов и 329 блок-шотов.

Скончался 9 января 2015 года в возрасте 50 лет.

Примечания

Ссылки 
 Статистика на сайте Basketball-Reference.com
 Статистика на сайте NBA.com

Баскетболисты США
Игроки «Мичиган Вулверинс» (баскетбол)
Игроки «Даллас Маверикс»
Игроки БК «Арис»
Игроки БК «Олимпиакос»
Игроки БК «Ираклис»
Игроки БК «Икарос»
Игроки БК «Урал-Грейт»
Игроки «Су-Фолс Скайфорс»